«The Great Pretender» puede referirse a:

Música 
Canciones
 "The Great Pretender" (1956), canción compuesta por Buck Ram, interpretada originalmente por The Platters.
 "The Great Pretender" (1987), canción de Freddie Mercury.
 "The Great Pretender" (1974), canción de Brian Eno del álbum "Taking Tiger Mountain (By Strategy)".
Álbumes
 "The Great Pretender" (1981), álbum de Lester Bowie.
 "The Great Pretender" (1984), álbum de Dolly Parton.
 "The Great Pretender" (1992), álbum de Freddie Mercury.

Cine y televisión 
 Freddie Mercury: The Great Pretender (2012), documental acerca de la vida de Freddie Mercury.

Referencias